Girişken oder eingedeutscht Girisken ist der Familienname folgender Personen:

 Jülide Girisken (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Ogeday Girişken (* 1992), türkischer Schauspieler